Canillejas (wijk) - wijk in Madrid
 Canillejas (metrostation) - metrostation in bovenstaande wijk